Узнезинское сельское поселение — муниципальное образование в Чемальском муниципальном районе Республики Алтай Российской Федерации. Административный центр — село Узнезя.

История 

Узнезинское сельское поселение на территории Чемальского муниципального района было образовано в результате муниципальной реформы в 2006 году.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Чемальского района
Сельские поселения Республики Алтай